FK Dukla Banská Bystrica byl slovenský fotbalový klub z Banské Bystrice. Založen byl v roce 1965, zanikl v roce 2017 po dlouholetých finančních potížích. K největším úspěchům klubu patřilo dvojnásobné vítězství ve slovenském fotbalovém poháru (1981 a 2005).

Hřištěm klubu byl Štadión SNP s kapacitou 10 000 diváků.

Historie 

První zmínka o fotbalovém klubu v Banské Bystrici je z roku 1893. Prvním oficiálně založeným klubem je až v roce 1900 klub s názvem Besztercebányai Sport Club (v sezóně 1939/40 pod názvem ŠK Banská Bystrica byl účastníkem nejvyšší soutěže). Názvy tohoto klubu se v průběhu historie měnily na Slávia, ŠK, Slovan, Červená hviezda a Partizán.

Historie armádního klubu se začala psát od roku 1965, kdy byla do Banské Bystrice převelena VTJ z Brezna. V nejvyšší československé lize ročníku 1983/84 klub vybojoval konečné 4. místo a tím i právo účasti v evropských pohárech; premiéru si odbyl v Poháru UEFA dne 19. září 1984, v domácím zápase proti Borussii Mönchengladbach (2:3), kdy se na Štadiónu SNP tísnilo 15 923 platících diváků.

Od roku 1993 po rozdělení Československa začal klub působit v nejvyšší slovenské fotbalové lize.
Mezi úspěchy lze řadit sezónu 1998/99, kdy byl klub finalistou Slovenského poháru a účastníkem Poháru UEFA, a sezónu 2004/05, kdy prošel přes dvě předkola Poháru UEFA a poté byl vyřazen Benficou Lisabon. Rok na to klub nestačil ve druhém předkole Poháru UEFA na polský Grodzisk.

V posledních letech existence měl klub velké finanční problémy, které postupně vygradovaly až v sestup do třetí nejvyšší soutěže v sezóně 2016/17. Před zahájením nové třetiligové sezóny pak došlo k ukončení činnosti celé organizace. Mládežnická družstva byla následně sloučena s dalším banskobystrickým klubem TJ ŠK Kremnička, který má po této fúzi nést název MFK Dukla Banská Bystrica.

Získané trofeje 

 Slovenský fotbalový pohár (2x)
 1980/81, 2004/05
 Perleťový pohár (1x)
 2012

Historické názvy 

 1965 – VTJ Dukla Banská Bystrica (Vojenská telovýchovná jednota Dukla Banská Bystrica)
 1967 – AS Dukla Banská Bystrica (Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica)
 1975 – ASVŠ Dukla Banská Bystrica (Armádne stredisko vrcholového športu Dukla Banská Bystrica)
 1992 – FK Dukla Banská Bystrica (Futbalový klub Dukla Banská Bystrica)
 2017 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1965–1966: Divize E
 1966–1967: Divize F
 1967–1968: 2. liga – sk. B
 1968–1969: 1. liga
 1969–1977: 2. liga
 1977–1982: 1. liga
 1982–1983: SNFL
 1983–1992: 1. liga
 1992–1993: SNFL
 1993–2000: 1. liga
 2000–2003: 2. liga
 2003–2015: 1. liga
 2015–2017: 2. liga – sk. Západ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Známí hráči 
 Pavol Diňa
 Vratislav Greško
 Ladislav Jurkemik – je juniorským mistrem Evropy 1972, mistrem Evropy 1976 a bývalým trenérem slovenské reprezentace.
 Ján Kocian
 Branislav Labant
 Anton Ondruš – je bývalým hráčem Dukly a kapitánem vítězného celku Mistrovství Evropy z roku 1976 v Bělehradě.
 Marek Penksa
 Ladislav Petráš

FK Dukla Banská Bystrica „B“ 

FK Dukla Banská Bystrica „B“ byl rezervní tým banskobystrické Dukly, hrající do sezóny 2012/13 3. ligu – sk. Východ (3. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 1994/95, kdy se ve 3. lize (3. nejvyšší soutěž) umístil na 2. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2013 po jeho odhlášení ze třetí ligy.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1966–1972: Krajský přebor – sk. Střed
 1972–1973: Divize F
 1973–1977: Krajský přebor – sk. Střed
 1984–1986: Divize – sk. Střed "B"
 1986–1989: viz VTJ VVTŠ Liptovský Mikuláš
 1989–1991: Divize – sk. Střed
 1991–1992: 2. SNFL – sk. Východ
 1992–1993: Divize – sk. Střed
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1998: 3. liga – sk. Střed
 1998–2004: 4. liga  – sk. Jih
 2008–2011: 2. liga – sk. Východ
 2011–2013: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky – archiv z 13. března 2016 
 Ultras – archiv z 13. prosince 2011 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1965
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2017
FK Dukla
FK Dukla